Il singolare  del GEMAX Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Roko Karanušić era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Viktor Troicki ha battuto in finale 6–4, 6–2 Dominik Hrbatý.

Teste di serie

  Viktor Troicki (campione)
  Janko Tipsarević (secondo turno)
  Serhij Stachovs'kyj (secondo turno)
  Olivier Rochus (semifinali)

 Ilija Bozoljac (primo turno)
 Karol Beck (quarti di finale)
 Michail Elgin (primo turno)
 Daniel Brands (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

GEMAX Open 2009